Weilhof ist der Name folgender Orte:

 Weilhof (Dünzling), Gemeindeteil von Bad Abbach auf der Gemarkung Dünzling im Landkreis Kelheim, Bayern
 Weilhof (Saalhaupt), Gemeindeteil von Bad Abbach auf der Gemarkung Saalhaupt im Landkreis Kelheim, Bayern